Эдуард Крюгер:
 Крюгер, Эдуард Фёдорович (Эдуард Готлиб Фридрих; 1829—1897) — архитектор, академик архитектуры.
 Крюгер, Эдуард Эдуардович (Эдуард Фридрих; 1857—1924) — петербургский архитектор, смотритель зданий Главного управления уделов; сын архитектора Э. Ф. Крюгера. Примечания